Přijímač může označovat:

technické zařízení
 rozhlasový přijímač
 satelitní přijímač
 televizní přijímač
 radioamatérský přijímač
 radiomodelářský přijímač
 radiofonní přijímač

část přijímacího období v některých organizacích
 přijímač (vojenská služba) – přijímací období po nástupu na základní vojenskou službu

Související články 
 Vysílač (rozcestník)

Externí odkazy